Piekenbrock ist

 der Name eines Ortsteils der Gemeinde Nordkirchen in Nordrhein-Westfalen, siehe Nordkirchen

Piekenbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Piekenbrock (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Piekenbrock (1893–1959), deutscher Offizier
 Marietta Piekenbrock (* 1964), deutsche Kuratorin, Dramaturgin, Autorin und Kulturmanagerin
 Ralf Piekenbrock (* 1965), deutscher Politiker